Суперкубок Росії з футболу 2007 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2007 року між чемпіоном і володарем кубка Росії ЦСКА та віце-чемпіоном Росії Спартаком.

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2007
2007 у Росії